Бойцы (фильм):
Бойцы (фильм, 1995) — оригинальное название «Soldier Boyz».
Бойцы (фильм, 2011) — оригинальное название «Brawler».